Чжан Ивэ́й ( род. 3 октября 1992, , Ляонин, Китай) — китайский сноубордист, выступающий в хафпайпе.

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Чжан Ивэй — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Китая
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года